

Patronyme 

 Demis Roussos (1946-2015), musicien et chanteur grec, membre du groupe Aphrodite's Child ;
 George Roussos (1915-2000), dessinateur américain de bande dessinée.

Homonymie
Homonymie de patronyme